Cotton Pippen – giocatore di baseball statunitense
 Kavion Pippen – cestista statunitense
 Scottie Pippen – cestista statunitense